UTC−10 — часовой пояс, использующийся в следующих государствах и территориях:

В течение всего года 
  Атолл Джонстон (США)
  (Новая Зеландия)
  (Новая Зеландия) — до 31 декабря 2011 года
  (Гавайско-алеутское стандартное время):
 
  (Франция):
  Острова Общества (в том числе Таити)
  Туамоту
  Тубуаи (в том числе острова Маротири)

Зимой в Северном полушарии 
  (Гавайско-алеутское стандартное время):
 
 Алеутские острова (к западу от острова Умнак)

Летом в Южном полушарии 
  (с сентября 2010 года до 31 декабря 2011 года)

Примечания

Ссылки 
 Города в UTC−10

Часовые пояса